

Sport 
 L'arrière est un joueur spécifique de plusieurs sports; il est généralement placé près de son but et il est sollicité notamment pour sa défense :
 en basket-ball, l'arrière a comme rôle généralement de marquer des paniers par des tirs extérieurs, mais certains sont aussi chargés de monter la balle avec le meneur.
 en football, l'arrière est un joueur qui joue derrière les autres. Il protège son but des attaquants de l'équipe adverse principalement. 
 en handball, l'arrière est un joueur faisant partie de la base arrière, avec l'autre arrière et le demi-centre. Il est notamment chargé de faire circuler la balle entre le demi-centre et les ailiers.
en rugby à XIII, l'arrière est un joueur qui est le « dernier rempart  » avant la ligne d'en-but :  il reste souvent en retrait pour réceptionner les ballons frappés au pied par l'équipe adverse et contre-attaquer. En attaque, il peut apporter sa contribution à l'offensive de son équipe en amenant le surnombre avec les ailiers et les centres : on dit alors qu'il s'intercale.
 en rugby à XV, l'arrière reste souvent en retrait pour rattraper les ballons frappés au pied par l'équipe adverse, mais il peut apporter sa contribution à l'offensive de son équipe en amenant le surnombre : on dit alors qu'il « s'intercale ».

Militaire 
 L'arrière en période de guerre désigne la population civile ou militaire qui soutient l'effort de guerre mais ne fait pas partie des soldats qui sont au front.
 Arrière en France pendant la Première Guerre mondiale

Géographie 
 L'Arrière-pays désigne la zone continentale à l'arrière d'une côte, d'un port ou la région autour d'une ville
 Arrière côte de Dijon et de Beaune
 Arrière-port de Guilvinec-Léchiagat

Politique 
 Arrière-ban

Voir aussi
Derrière